Magiczny klucz (ang. The Magic Key, 2003-2005) – brytyjski serial telewizyjny nadawany przez kanał telewizyjny JimJam.

Fabuła 
Serial opowiada o niezwykłych przygodach czwórki dzieci: Biffa, Kippera, Chipa oraz Wilmy, którzy mieszkają w domu razem z rodzicami, babcią i psem Floppy'm. Zamiast obroży nosi specjalny złoty klucz pozwalający przenosić dzieci do świata pełnego niezwykłych zdarzeń.

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie: MediaVox
Wystąpili:
Agnieszka Kwietniewska
Anita Sajnóg
 Ireneusz Załóg
i inni

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2003
Seriale telewizyjne zakończone w 2005
Seriale telewizyjne HiT Entertainment